Кампо Викторија има више значења:

 Кампо Викторија (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Викторија (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику